El título Jewels puede referirse a:
 El álbum Jewels del cantante Waylon Jennings;
 El videojuego Columns desarrollado y publicado por Sega;
 El videojuego Magic Jewelry para la consola Nintendo Entertainment System.